Rhinoceros – genere dei Perissodactyla
 Rhinoceros – programma di modellazione 3D, spesso utilizzato da progettisti nel campo del disegno industriale
 Il rinoceronte (Rhinoceros) – film del 1974 con Gene Wilder

Musica 
 Rhinoceros – gruppo musicale statunitense
 Rhinoceros – singolo del 1991 dei The Smashing Pumpkins